Ясная Поля́на — деревня Москаленского района Омской области России. Входит в состав Шевченковского сельского поселения.

География 
Находится на юге Западной Сибири, в юго-западной части области и района.

История 
Основана в 1923 г.

В 1928 г. посёлок Ясная Поляна состоял из 37 хозяйств. В административном отношении входил в состав Москаленского сельсовета Москаленского района Омского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав

В 1928 основное население — русские.

Известные люди 
 Иван Васильевич Дворный — советский баскетболист. Олимпийский чемпион.
 Василий Николаевич Левушкин — Герой Советского Союза.

Инфраструктура 
В деревне по улице Школьная находится Яснополянская начальная общеобразовательная школа (полное название Яснополянская начальная общеобразовательная школа обособленное структурное подразделение муниципального учреждения образования «Шевченковская средняя общеобразовательная школа Москаленского муниципального района Омской области»).

Транспорт 
Доступен автомобильным транспортом по автодороге местного значения 52 ОП МЗ Н-223 «Шевченко — Ясная Поляна» протяженностью 7,10 км (Распоряжение Правительства Омской области от 26.03.2008 N 38-рп (ред. от 12.12.2018) «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области»).

Примечания 

Населённые пункты Москаленского района